Wasserpark steht für:

 ein Freizeitpark mit Fokus auf Baden, siehe Wasserpark
dem Namen nach in Speziellen:
 Wasserpark (Frankfurt am Main), eine öffentliche Parkanlage um den Hochbehälter im Frankfurter Stadtteil Nordend
 Floridsdorfer Wasserpark, eine Parkanlage im Wiener Bezirksteil Floridsdorf
 eine Parkanlage in Bergkamen, siehe Bergkamen #Parkanlagen und Naherholungsgebiete